Pedro Manrique de Lara (1270 – 1323) foi o 4.º Senhor de Amusco, actual município da Espanha na província de Palência, comunidade autónoma de Castela e Leão.

Relações familiares 
Foi filho de Garcia Fernandes Manrique de Lara (1240 - 1340), 3.º Senhor de Amusco e de Teresa de Zúñiga. Casou com Teresa de Sotomayor, Senhora de Amusco pelo casamento, de quem teve:

Garcia Fernandes Manrique de Lara, 5.º Senhor de Amusco casado por duas vezes, a primeira com Urraca de Leyva e a segunda com Teresa Vázquez de Toledo,
Gomes Manrique de Lara (1300 -?), arcebispo de Toledo.

Ver também 
 Lista de senhores de Amusco

Nobres da Espanha